Автомобильные коды стран или IVR коды (от ) применяются, чтобы идентифицировать государства регистрации автомобилей. Обычно эти коды изображаются заглавными буквами на наклейке овальной формы, которая размещается на задней части автомобиля. Изначально принадлежность автомобиля определялась наклейками, но постепенно все страны переходят на определение на автомобильных регистрационных знаках.
В Евросоюзе овальные наклейки с кодами необязательны, так как этот код изображается на стандартном регистрационном номере автомобиля.

Присвоение кодов регулируется ООН как «Знаки различия автомобилей в международном движении», основываясь на  1949 года и Венской конвенции о дорожном движении 1968 года. Многие коды совпадают с двухбуквенными или трёхбуквенными кодами ISO 3166-1.

Список используемых кодов 
Примечание: звёздочкой (*) отмечены неофициальные коды.

Исторические коды

Примечания

Ссылки 
 
 
 UN Economic Commission for Europe, Working Party on Road Transport (WP.11)

Автомобиль
Списки стран
Списки кодов